|}

Die Société des Chemins de fer vicinaux du Mayumbe war eine französische Eisenbahngesellschaft in der damaligen französischen Kolonie Zentralkongo. Sie betrieb ein 140 km langes Schmalspurbahn-Netzwerk mit einer Spurweite von anfangs 610 mm (2 Fuß) und später 600 mm entlang der Mayumbe-Bahn von Boma nach Tshela im Kongo.

Geschichte 

Die Société des Chemins de fer vicinaux du Mayumbe (CVM) wurde am 30. Juli 1898 gegründet, um ein Schmalspurbahn-Netzwerk mit einer Spurweite von  610 mm (2 Fuß) in der Provinz Zentralkongo in der heutigen Demokratischen Republik Kongo zu bauen und zu betreiben. Es war ursprünglich geplant, dieses bis in die Republik Kongo zu verlängern.

Am 1. Januar 1936 wurde die CVM in das Office des Transports Coloniaux (OTRACO) integriert. 1974 übernahm das Office National des Transports (ONATRA) die Gesellschaft. Die Strecke wurde 1984 unter Mobutu Sese Seko zusammen mit der lokalen Industrie abgebaut.

Streckenverlauf 
Die Strecke verlief von Boma über Lukula nach Tshela (140 km) mit folgenden Streckenabschnitten:
 Boma (Plateau) – Bangu (8 km), eröffnet am 7. Mai 1899
 Bangu – Kisundi (35 km), eröffnet am 1. Januar 1900
 Kisundi – Lukula (35 km), eröffnet am 31. Dezember 31, 1901
 Lukula – Tshela (60 km), eröffnet am 31. Dezember 1912, extension opened by the State

Im Jahr 1932 wurde der Abschnitt von Boma nach Lukula auf 600 mm Spurweite umgespurt, der Abschnitt von Lukula nach Tshela im Jahr 1938.

Lokomotiven 

 Nr. 1–8, Typ 020T, geliefert 1898-9 von Saint Léonard in Lüttich
 Nr. 1A-4A, type Garratt 020-020, geliefert 1911 von Saint Leonard in Lüttich
 Nr. 1B-2B, Typ Garratt 020-020, geliefert 1919 von Saint Leonard in Lüttich
 Nr. 3B-6B, Typ Garratt 020-020, geliefert 1921 von Saint Leonard in Lüttich
 Nr. 7B-11B, Typ Garratt 020-020, geliefert 1924 von Saint Leonard in Lüttich
 Nr. 1C-4C, Typ Garratt 020-020, geliefert 1926 von Saint Leonard in Lüttich
 Nr. 1E, Typ Garratt 020-020, geliefert 1927 von Saint Leonard in Lüttich

Ende 1946 hatte die Bahngesellschaft 19 Garratt Lokomotiven mit jeweils 27,5 Tonnen Dienstgewicht und 226 Eisenbahnwagen.

Verkehrsaufkommen 
Das Verkehrsaufkommen Anfang der 1950er Jahre war wie folgt:

Weblinks 
 Ferdinand Lebbe: Au fil du rail, XXV. – L’histoire des chemins de fer au Congo, 1950 (französisch)
 Chemin de fer de Boma à Tshela (französisch, mit vielen Fotos)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Demokratischen Republik Kongo
Spurweite 610 mm
Spurweite 600 mm
Bahngesellschaft (Republik Kongo)
Kongo Central
Belgische Kolonialgeschichte (Afrika)